Авиш (порт. Avis) — топоним.

 Авиш — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Порталегре. 
 Авиш (фрегезия) — фрегезия (район) в муниципалитете Авиш округа Порталегре в Португалии. 
 Замок Авиш — средневековый замок в Португалии в поселке Авиш, округ Порталегри.
 Вила-даз-Авиш — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Порту.
 Феррейра-ди-Авиш — фрегезия (район) в муниципалитете Сатан округа Визеу в Португалии.

См. также 
 «Авеш» — португальский футбольный клуб из населённого пункта Вила-даз-Авиш.
 « — стадион в городе Вила-даз-Авиш, Португалия.